Sanqing – trójca najwyższych bóstw taoistycznych
 Sanqing Shan – góra w Chinach, w prowincji Jiangxi